Balogh ist als Variante von Balog (altungar.: „linkshändig“) ein ungarischer Familienname.

Namensträger 
 Ambrus Balogh (1915–1978), ungarischer Sportschütze
 András F. Balogh (* 1964), ungarisch-rumänischer Germanist
 Barbara Leibssle-Balogh (* 1985), ungarische Handballspielerin
 Beatrix Balogh (* 1974), ungarische Handballspielerin
 Christin Balogh (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Csaba Balogh (* 1987), ungarischer Schachspieler
 Erzsébet Balogh (* 1950), ungarische Handballspielerin
 Fritz Balogh (1920–1951), deutscher Fußballspieler
 Gábor Balogh (* 1976), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Györgyi Balogh (* 1948), ungarische Sprinterin und Hürdenläuferin
 István Balogh (1912–1992), ungarischer Fußballspieler

 Kálmán Balogh (* 1959), ungarischer Musiker
 Károly Balogh (1895–1973), ungarischer Mediziner
 Lajos Balogh (1903–196), ungarischer Weitspringer

 Leon Balogh (* 1996), österreichischer American-Football-Spieler
 Norbert Balogh (* 1996), ungarischer Fußballspieler

 Suzanne Balogh (* 1973), australische Sportschützin
 Thomas Balogh, Baron Balogh (1905–1985), britischer Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker

 Zsolt Balogh (* 1989), ungarischer Handballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Ungarischer Personenname